Брианн Дженнер (; ) — канадская хоккеистка. Игрок сборной Канады по хоккею. Амплуа — нападающий. Чемпионка Олимпийских игр 2014 года. Чемпионка мира 2012 года. На начало 2014 года на клубном уровне играет за команду Корнеллского университета в одной из студенческих лиг NCAA (США), получала ряд индивидуальных призов, как по ходу сезонов, так и по итогам 2010, 2011 и 2012 годов,,,.

Начала играть в хоккей в возрасте трёх лет. Дебютировала во взрослой сборной Канады в 2010 году на Кубке 4-х наций.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014
 Профиль на сайте олимпийской сборной Канады

Хоккеистки Канады
Хоккейные нападающие
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года